Корнелий Григорьевич Церодзе (; 1916—1997) — советский, грузинский врач. Народный врач СССР (1979).

Биография 
Родился 28 августа 1916 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). 

С 1938 года служил в Красной армии. Во время Второй мировой войны, в 1941—1943 годах командовал 121-м медико-санитарным батальоном. 

С 1951 года, после окончания Тбилисского медицинского института, работал главой медицинского округа села Даблацихе Чохатаурского района. С 1955 года — врач Тбилисской станции скорой помощи.

Умер 19 февраля 1997 года в Тбилиси. Похоронен в Тбилиси.

Звания и награды 
 Народный врач СССР (1979)
 Орден Отечественной войны II степени
 Ордена Второй мировой войны и медали.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Тбилисского медицинского университета‎
Похороненные в Тбилиси‎